Зарату́стра:

 Заратустра (Заратуштра, Зороастр) — основатель зороастризма, жрец и пророк.
 «Заратустра» — первый в мире наливной пароход (танкер).

См. также 
 Зороастризм